Krzemien kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Krzemien (kulle i Antarktis),

Polen 

 Krzemień, berg, Nedre Karpaternas vojvodskap, Powiat bieszczadzki, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar